First Cataract är en fors i Egypten.   Den ligger i guvernementet Assuan, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Kairo. First Cataract ligger  meter över havet.

Terrängen runt First Cataract är huvudsakligen platt. First Cataract ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om First Cataract.  Trakten runt First Cataract är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Assuan,  km norr om First Cataract. Trakten runt First Cataract är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Vattendrag i Assuan (guvernement)